

Navires 
Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Indomptable ou L'Indomptable, dont :
 L'Indomptable, un vaisseau de ligne de la Marine royale française, lancé en 1789 ;
 L', un cuirassé à coque en fer de la classe Terrible lancé en 1883 ;
 L'Indomptable, un contre-torpilleur de la classe Le Fantasque, mis en service en 1936 et sabordé en 1942 ;
 L'Indomptable, sous-marin nucléaire lanceur d'engins de classe Le Redoutable, lancé en  et désarmé en 2005.

Œuvres de fiction 
Indomptable ou L'Indomptable est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Indomptable (The Man from Snowy River II), film de Banjo Paterson sorti en 1988 ;
 L'Indomptable 2 : L'anti-drogue (Snake Eater II : The Drug Buster), film de John D. Dunning sorti en 1989 ;
 Indomptable (Dauntless), roman de science-fiction de Jack Campbell paru en 2006 ;
 L'Indomptable (We're on the Road to D'owhere), onzième épisode de la saison 17 des Simpson diffusé en 2006.

Voir aussi 
 Les navires de la Royal Navy nommés 
 

Indomptable